Il National Invitation Tournament 1970 fu la 33ª edizione del torneo. Venne vinto dalla Marquette University; il  miglior giocatore fu Dean Meminger.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1970
1970